Desa Babakanmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Babakanmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,45), Jawa Barat, 
 Desa Babakanmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,44), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar